Павел Николаевич Харитонов-Ойуку (род. 1941) — русский советский и якутский писатель, прозаик и поэт. Член Союза писателей СССР с 1990 года. Народный писатель Якутии (2019). Лауреат Большой литературной премии России (2008), а также других литературных премий.

Биография 
Родился 22 июня 1941 года в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса Якутской АССР.

С 1964 по 1969 год обучался на художественном отделении Намского художественного училища. С 1971 по 1976 год проходил обучение на историко-филологическом факультете Якутского государственного университета. С 1976 по 1981 год на педагогической работе в средней общеобразовательной школе. С 1981 по 1983 год — научный сотрудник, с 1983 года — директор Хангаласского краеведческого музея имени Г. В. Ксенофонтова.

Член Союза писателей СССР с 1990 года и Союза писателей России с 1994 года. Первые стихи Харитонова были напечатаны в 1960 году в районных и республиканских газетах, в последующем печатался в в литературно-художественном журнале «Полярная звезда». В 1980 году из под пера Харитонова вышел первый поэтический сборник «Снегурочка» («Хаар кыыс») напечатанный в Якутском книжном издательстве. В дальнейшем из под пера писателя вышли такие произведения как: «Узоры солнечной страны» (1983), «Тойон Арыы» (1991), «Подарок» (1994), «Качели» (1995) и другие произведения на якутском языке. В 2008 году за роман «Ямщики на Лене» в трёх книгах, на якутском языке Харитонов был удостоен Большой литературной премии России. В 2012 году «За вклад в укрепление дружбы, межнационального мира и согласия, заслуги в развитии современной якутской литературы и многолетнюю плодотворную творческую деятельность» Павлу Николаевичу Харитонову была присвоена — Государственная премия имени П. А. Ойунского Республики Саха (Якутия).

Библиография 
 Тойон Арыы: хоґооннор / Павел Харитонов. — Якутскай : Кинигэ изд-вота, 1980 г. — 80 с.
 Тойон Арыы: (Стихи) / Павел Харитонов. — Якутск : Кн. изд-во, 1991 г. — 79 с. — ISBN 5-7696-0358-4
 Хоболоох суол: роман: в четырёх томах / Ойуку. — Дьокуускай : Бичик, 2006—2011 гг. — ISBN 978-5-7696-3544-1
 Кн. 1 : чааґа — 1999. — 256 с.
 Кн. 2 : Аа уонна уол. — 2001 г. — 254 с.
 Кн. 3 : Кэтэһиилээх кэм. — 2006 г. — 319 с.
 Кн. 4 : Туруулаһыы. — 2011 г. — 448 с.
 Андаҕайыы: уус-уран очерк, сыһыарыылар, биобиблиографическай ыйынньык / [суруйда, хомуйан оҥордо П. Н. Харитонов-Ойуку]. — Дьокуускай (Якутск) : Бичик, 2009 г. — 218 с. — ISBN 978-5-7696-3123-8
 Сказание о земле Хангаласской / Администрация МР «Хангаласский улус», Упр. культуры и духовного развития, Хангаласский улусный краеведческий музей им. Г. В. Ксенофонтова; [сост.: П. Н. Харитонов-Ойуку; худож. М. Н. Иннокентьева, П. Е. Федоров]. — Якутск : Якутский край, 2011 г. — 64 с. — ISBN 978-5-89053-143-8
 Олох модьоҕото : трилогия сэһэн / Ойуку. — Дьокуускай : Бичик, 2014 г. — 283 с. — ISBN 978-5-7696-4472-6
 Сулуһа суох герой / Харитонов Павел Николаевич — Ойуку, Трофимов Николай Филиппович. — Дьокуускай : Бичик, 2015 г. — 192 с. — ISBN 978-5-7696-4955-4
 Чукураһа Ньукулай — күөмчүлэммит көлүөнэ ырыаһыта: хоһооннор, поэмалар, тылбаастар, суруктар, ахтыылар / [хомуйан оҥордо П. Н. Харитонов-Ойуку]. — Дьокуускай : Бичик, 2016 г. — 91 с. — ISBN 978-5-7696-5089-5
 Бубенцы над Леной / Павел Харитонов. — Якутск : Кн. изд-во, 2012—2016 гг.:
 Ч. 1: Одинокая сосна / пер. А. Шапошниковой, Л. Борисовой. — Якутск : Көмүөл, 2012. — 272 с.
 Ч. 2: Отец и сын : роман / пер. с якут. А. Шапошниковой и Л. Борисовой; авт.предисл. А. Добрянцев. 2016. — 401 с.
 Соргу көтөҕүүтэ: хоһооннор / Ойуку. — Дьокуускай : Бичик, 2019 г. — 125 с. — ISBN 978-5-7696-5680-4

Награды 
 Народный писатель Якутии (24.12.2019 за № 924 — «За значительный вклад в развитие современной якутской литературы, заслуги в формировании и распространении идей духовного единства народов России и многолетнюю творческую плодотворную деятельность»)
 Заслуженный работник культуры Якутии
 Почётный гражданин Хангаласского улуса

Премии 
 Большая литературная премия России (2008 — «за роман „Ямщики на Лене“ в трёх книгах, на якутском языке»)
 Государственная премия имени П. А. Ойунского Республики Саха (Якутия) (2012 — «За вклад в укрепление дружбы, межнационального мира и согласия, заслуги в развитии современной якутской литературы и многолетнюю плодотворную творческую деятельность»)

Литература 
 Энциклопедический словарь Якутии / Академия наук Республики Саха (Якутия); составление: Д. Г. Брагина и др.; главный редактор доктор экономических наук Е. А. Борисов. — Новосибирск : Наука, 2018 г. — 518 с. — С.459 — ISBN 978-5-02-038710-2
 Якутия — 2011: календарь знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия), Центр нац. и краевед. библиогр., Отд. ретросп. нац. и краевед. библиогр.; сост. Л. Г. Федорова. — Якутск : Бичик, 2011 г. — 201 с. — ISBN 978-5-7696-3525-0
 Новая Россия: мир литературы : энцикл. словарь-справ.: в 2 т. / Сергей Чупринин. —  : Вагриус, Т. 2: М—Я. — 2003 г. — 927 с. — ISBN 5-9560-0157-7
 Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон / Вячеслав Огрызко. — М. : Литературная Россия, 2004 г. — 544 с.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Народные писатели Якутии
Члены Союза писателей России
Выпускники Якутского государственного университета
Родившиеся в Хангаласском улусе